

Geografia 
 Cantone di Vezzani – divisione amministrativa storica dell'Arrondissement di Corte, in Corsica
 Vezzani – comune francese nella regione della Corsica

Persone 
 Debora Vezzani – cantante italiana
 Elisabetta Vezzani – attrice e cantante italiana
 Luciano Vezzani – calciatore italiano
 Roberto Vezzani – ex sollevatore di pesi italiano
 Umberto Rossi Vezzani – pittore italiano

Altro 
 Villa Barozza Vezzani – edificio storico nel comune italiano di Turbigo